Grabrovec je lahko:
 Grabrovec, Hrvaška
 Grabrovec (Slovenija)